Рапп ():

Фамилия 
 Рапп, Адольф (1901—1977) — американский баскетбольный тренер.
 Рапп, Альберт (1908—1975) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 7a в составе айнзацгруппы B.
 Рапп, Виктор Иванович (1870 — неизвестно) — российский издатель и общественный деятель. Совладелец книжного издательства «В. И. Рапп и В. И. Потапов».
 Рапп, Вильгельм (1794—1768) — немецкий анатом.
 Рапп, Вирджиния (1891—1921) — американская модель и актриса немого кино.
 Рапп, Гален (род. 1986) — американский бегун на длинные дистанции.
 Рапп, Дебра Джо (род. 1951) — американская актриса.
 Рапп, Евгений Кириллович (1841—1904) — русский писатель, публицист, редактор газеты «Русский мир».
 Рапп, Жан (1771—1821) — французский военачальник периода наполеоновских войн.
 Рапп, Зигфрид (1915—1982) — немецкий пианист.
 Рапп, Карл (1853—1898) — российский музыкальный педагог и хоровой дирижёр из балтийских немцев.
 Рапп, Карл Фридрих (1882—1962) — швейцарский инженер, один из основателей концерна «BMW».
 Рапп, Лидия Юдифовна (более известна под фамилией Бердяева; 1871—1945) — русская поэтесса, участник Русского апостолата, деятель Русской диаспоры во Франции.
 Рапп, Майкл (род. 1980) — профессиональный американский хоккеист.
  (1926−2020) — французский историк.
 Рапп, Херман (1907—?) — американский футболист.

Другие значения 
 Рапп — германская серебряная монета типа пфеннига XIV—XVI вв., в настоящее время — одно из названий разменной денежной единицы Швейцарии.
 РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей, советская литературная организация.